Amerikai Egyesült Államok
 Cathcart (Washington)

 Ausztrália
 Cathcart (Új-Dél-Wales)

 Dél-afrikai Köztársaság
 Cathcart (Kelet-Fokföld)

 Egyesült Királyság
 Cathcart (Glasgow)